

Воден () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай.
 Воден () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.
 Воден () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Болярово.